Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2009/10 der Frauen ist die 24. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Swiss Mobiliar League nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält acht Vereine.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Somit wurde Piranha Chur erstmals unter ihrem neuen Namen Schweizer Meister.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer der Partie an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen muss.

Auf-/Abstiegsspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen den Erstplatzierten der Nationalliga B antreten.

Nationalliga B

Hauptrunde 

Hiermit steigt das Frauenteam von Ad Astra Sarnen in die 1. Liga ab. An ihrer Stelle steigen die Siegerinnen der 1. Liga-Playoffs, Aergera Giffers, in die Nationalliga B auf.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2009
Unihockey 2010
Frauenunihockeywettbewerb